У́лица Ма́ршала Сави́цкого — улица в микрорайоне Щербинка района Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы.

Расположение 
Улица берёт начало от Варшавского шоссе и заканчивается на улице Брусилова, около границы с поселением Воскресенским НАО.

Происхождение названия 
Улица названа в честь Савицкого Евгения Яковлевича (1910—1990) — советского военного лётчика, военачальника и маршала авиации.

Описание 
На улице числится 62 здания, которые имеют индекс — 117648, почтовое отделение которого, расположено на улице Брусилова, 17. На ней находятся 1, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 17-этажные дома типов П-46М, П-44Т.

Здания и организации

По нечётной стороне 
 Южный лед (дом 7)
 Владимирская церковь (не имеет номера, находится напротив домов № 22 и № 24)

По чётной стороне 
 Щербинский районный суд города Москвы (дом 2)
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы, школа № 2109 (дом 6, корпус 4)
 Детский сад № 2708 (дом 18)
 Детский сад № 2687 (дом 22, корпус 3)
 Щербинский отдел социальной защиты населения Управления социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (дом 26, корпус 1, этаж 1)
 ГБОУ школа № 2109, дошкольное отделение «Фантазия» (дом 26, корпус 3)
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы, школа № 2109 (дом 26, корпус 4)
 ЗАГС Южное Бутово (дом 28, подъезд 1)
 ГБОУ школа № 2109, дошкольное отделение «Теремок» (дом 30, корпус 2)

Транспорт

Станции метро 
  Бульвар Адмирала Ушакова (4,93 км)
  Улица Скобелевская (4.94 км)
  Улица Горчакова (4,99 км)

Железнодорожные станции 
  Щербинка (1,04 км)
  Бутово (3,96 км)

Остановки Московского общественного транспорта 
На улице имеются 5 остановки транспорта — улица Маршала Савицкого, Ледовый дворец, улица Маршала Савицкого, 22 и Центр Госуслуг, а также одна закрытая — Автостоянка

Улица Маршала Савицкого:

Ледовый Дворец: 

А также остальные 2 остановки, на которых ходят такие же номера транспорта.

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы, названные в честь генералитета
Улицы Москвы, появившиеся в 2007 году